Igelsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Igelsberg (Freudenstadt), Ortsteil der Stadt Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Igelsberg (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Igelsberg (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg